

Musica 
 Guai – singolo di Vasco Rossi del 2015
 Guai – singolo di Shiva del 2019

Altro 
 Guai – arma contundente nota come tonfa